Ferrero puede hacer referencia a:

Industria alimentaria 
 Ferrero, empresa alimentaria italiana.
 Ferrero Rocher, bombones de chocolate con avellanas de la empresa italiana Ferrero.

Personas 
 Antonio Ferrero (?-1508), cardenal italiano. 
 Giovanni Stefano Ferrero (1474-1510), cardenal italiano. 
 Bonifacio Ferrero (1476-1543), cardenal italiano, hermano del anterior. 
 Filiberto Ferrero (1500-1549), cardenal italiano, sobrino de los dos anteriores.
 Alberto Ferrero La Marmora (1789-1863), también conocido como Della Marmora, soldado y naturalista italiano.
 Alex Ferrero (1981-), músico y compositor español, conocido por ser bajista y miembro fundador del grupo de rock madrileño Nothink.
 Alexis Ferrero (1979-), también conocido como Alexis Javier Ferrero, futbolista argentino.
 Alfredo Ferrero Diez Canseco (1962-), también conocido como Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco, , abogado y político peruano.
 Benita Ferrero-Waldner (1948-), política austriaca afiliada al conservador Partido Popular de Austria (ÖVP).
 Bernardo Adam Ferrero (1942-), compositor, director de orquesta, y musicólogo valenciano.
 Carlos Ferrero Costa (1941-) también conocido como Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa, abogado y político peruano.
 Diego Ferrero (1985-), también conocido como Diego José Ferrero y como Di Ferrero, vocalista de la banda brasileña NX Zero.
 Eduardo Ferrero Costa (1946-), también conocido como Eduardo José Ferrero Costa, abogado y político peruano, habiendo participadp en la política de su país como ministro de Relaciones Exteriores y como embajador del Perú en Estados Unidos.
 Enzo Ferrero (1953-), también conocido como Enzo Ferrero Águila, futbolista argentino (ya retirado) y también entrenador de fútbol (ya retirado).
Felicita Ferrero (1899-1984), periodista, política y antifascista italiana.
 Guglielmo Ferrero (1871-1942), historiador, periodista y novelista italiano, de filiación liberal.
 Jesús Ferrero (1952-), escritor, guionista, y periodista español.
 José Ferrero (1972-2016), tenor español.
 José María Ferrero Pastor (1926-1987), músico y compositor español.
 Juan Carlos Ferrero (1980-), también conocido como Juan Carlos Ferrero Donat, tenista español (ya retirado) y también jugador de pádel.
 Juan Ferrero (1918-1958), deportista español (aunque residente desde niño en Francia), culturista hispano-francés.
 Luis Ferrero Acosta (1930-2005), ensayista e intelectual costarricense, y especialista en arte y cultura de su país.
 Marco Ferrara Ferrero (1982-), periodista y político español (originario de Zamora, Castilla y León), licenciado en ciencias políticas con especialización en comunicación política.
 Mario A. Ferrero (1904–1965), astrónomo italiano, descubridor de dos asteroides en 1930.
 Mario Ferrero (1903-1964), futbolista italiano que se desempeñaba en la posición de defensa.
 Mario Ferrero (1922-2012), director teatral, radiofónico y televisivo italiano, y también actor.
 Mario Ferrero Mate de Luna (1920-1994), escritor y crítico literario chileno.
 Martin Ferrero (1947-), actor estadounidense.
 Michele Ferrero (1925-2015), emprendedor y empresario italiano, propietario de Chocolates Ferrero, una de las mayores productoras de chocolate del mundo.
 Nina Rodríguez Ferrero (1985-), también conocida como Carolina Rodríguez Ferrero, modelo colombiana, y también cantante y compositora.
 Paolo Ferrero (1960-), político italiano.
 Raúl Ferrero Rebagliati (1911-1977), jurista y político peruano.
 Ricardo Ferrero (1955-2015), también conocido como Ricardo "El Oso" Ferrero, futbolista argentino que jugó de guardameta.
 Rubén Ferrero (1963-), músico argentino, pianista, compositor, director musical, docente, e investigador étnico, que transita géneros como clásico, popular, étnica, folclórica, jazz, y free jazz.
 Sergio Velasco Ferrero (1940-), también conocido como Emilio Aldo Desiderio Velasco, actor, periodista, locutor, escritor, productor, y animador argentino.
 Walter Ferrero (1980-), también conocido como Walter Uriel Ferrero, futbolista argentino que juega como marcador central.